Cornutispora är ett släkte av lavar. Cornutispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cornutispora